Омар Шариф (; ), известен още като Омар Ел-Шариф (роден като Мишел Димитри Шалхуб) е египетски актьор, носител на награда „Сезар“ и три награди „Златен глобус“, номиниран е за награди „Оскар“ и „Сателит“. Най-известен е с ролите си във филмите „Лорънс Арабски“ (1962) и „Доктор Живаго“ (1965).

Биография 
Шариф е роден на 10 април 1932 г. в униатско семейство на ливански емигранти в Александрия, Египет. Почива на 10 юли 2015 г. от инфаркт в Кайро, Египет.

Кариера 
Снимал се е в над 100 филма и сериала. Шариф също така е известен като играч на бридж.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Египетски актьори и актриси
Носители на Златен глобус
Носители на Златен глобус за най-добър поддържащ актьор
Носители на награда Сезар
Бриджори
Египетски спортисти
Родени в Александрия
Починали в Кайро